Годао 112 ( G112, 112国道 ) — китайская дорога государственного значения. Представляет собой кольцевую автомобильную дорогу вокруг Пекина и относящихся к городу районов и уездов. Начало и конец дороги располагаются в городском уезде Гаобэйдянь (провинция Хэбэй).

Дорога проходит через провинцию Хэбэй и город Тяньцзинь.

Общая протяженность дороги составляет 1228 км.

Годао 112 в китайском интернете в шутку называют Восьмой кольцевой автодорогой Пекина. В том случае если построят Седьмую автодорогу, то строительство Восьмой уже не потребуется.

Маршрут

См. также 
 Китайские национальные дороги
 Международная азиатская сеть

Примечания

Ссылки 
 Автостоп в Китае

Дороги Китая